Cher - američka pjevačica pravog imena „Cheryl Sarkisian LaPierre”
 Cher (departman) - departman u Francuskoj
 Cher (rijeka) - rijeka u Francuskoj